

Ішлинська сільська рада — сільське поселення, Аургазинський район, Башкортостан
 Ішлинська сільська рада — сільське поселення, Бєлорєцький район, Башкортостан